

Crimea
 Znamenskoe – centro abitato

Kazakistan
 Znamenskoe – centro abitato della Regione del Kazakistan Settentrionale
 Znamenskoe – vecchio nome del villaggio di Basshili

Russia
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nel 
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda
 Znamenskoe – centro abitato del Cabardino-Balcaria
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Bagrationovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Pravdinskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato del Karačaj-Circassia
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kursk
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nell'Izmalkovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Lev-Tolstovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato della Mordovia nell'Atjaševskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato della Mordovia nel Čamzinskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Kaširskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Odincovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Pil'ninskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Voskresenskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Omsk
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Bolchovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Dolžanskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Znamenskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Kolpnjanskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Mcenskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nell'Orlovskij rajon 
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Sverdlovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Bašmakovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Mokšanskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nell'Irbitskij rajon 
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Sucholožskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nell'Oleninskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nello Rževskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nello Starickij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Toropeckij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Kurkinskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Suvorovskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Černskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nello Jasnogorskij rajon
 Znamenskoe – centro abitato della Cecenia
 Znamenskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Znamenskoe – centro abitato del Territorio di Chabarovsk
 Znamenskoe – vecchio nome di Aksakovo